Рецепт — первый альбом украинской группы Крихітка — публикация в интернете для скачивания (без поддержки лейбла), состоялась 27 декабря 2009 года в интернете; цену определяют сами покупатели:

Для нас это очень долгожданное событие, эта пластинка - результат работы прекрасной команды, и мы им гордимся. Мы за свободное скачивание: альбом был записан на средства, взятые в телевизионном инвестиционном шоу, независимо от лейблов, поэтому группа будет распоряжаться им по своему усмотрению

Релиз на СD состоялся 30 декабря.

Альбом был записан на Sugar Studio, принадлежащей Esthetic Education. Еsthetic Education являются также продюсерами диска. Обложку альбома разработал американский художник чилийского происхождения Риккардо Вильявисенсио.

Сама группа называет альбом дебютным, т.к. это новый проект участников группы «Крихітка Цахес», которая прекратила существование в 2007 году после смерти гитариста Михаила Гичана.

Участники записи 
 Каша Сальцова (Александра Кольцова) — вокал, тексты
 Николай Матковский — гитара
 Александр Зленко — барабаны

Список композиций

Примечания

См. также 
 In Rainbows — альбом группы Radiohead. Первый альбом, выпущенный группой самостоятельно в интернете в форме цифрового релиза для скачивания (без поддержки лейбла), который слушатели приобретают за самостоятельно назначенную цену.

Ссылки 
 Сайт для скачивания альбома

Альбомы группы «Крихітка Цахес»
Альбомы 2005 года